Уро́к может означать:
 Урок — форма проведения занятия в учебном заведении.
 Урок — размер дани в Древней Руси.
 Урок — суеверное представление о порче, наводимой через слова и речь; недобрый завистливый взгляд, сглаз, насылание болезни.

 Произведения
 «» — одноактная пьеса Эжена Ионеско, 1951.
 «» — одноактный балет Флемминга Флиндта на музыку Жоржа Делерю, 1964.
 «Урок» (1987) — рисованный мультфильм Роберта Саакянца (СССР, 1987).
 «Урок» — британский фильм ужасов 2015 года.

Примечания